A Supercopa Europeia de 2008 foi a 33ª edição da Supercopa Europeia. O  venceu a edição derrotando o Manchester United por 2 a 1.

Detalhes

Campeão

2008
2008 no futebol
Partidas do Manchester United F.C.